ЕКА — может означать следующее:
 Европейское космическое агентство — международная организация, созданная в 1975 году в целях исследования космоса.
 (9950) ЕКА — околоземный астероид из группы Амура (III), который был открыт 8 ноября 1990 года.

См. также 
 ЕК
 ЕКО